Álvaro Ojeda puede referirse a:

 Álvaro Ojeda (n.1958), poeta, periodista, crítico y novelista uruguayo.
 Álvaro Ojeda Sacaluga (n.1980), periodista, reportero, tertuliano y youtuber español.